Haruyo Shimamura – pallavolista giapponese
 Tsuyoshi Shimamura – ex calciatore giapponese
 Yasushi Shimamura – montatore giapponese
Takuya Shimamura –  è un giocatore di football giapponese